«В. Р. Мистерии организма» () — фильм сербского режиссёра Душана Макавеева.

Сюжет 
Фильм «В. Р. Мистерии организма» представляет собой сочетание игрового и документального кино. Буквы В. Р. в названии фильма — это инициалы известного марксистского психоаналитика Вильгельма Райха, проповедовавшего свободную любовь и открывшего так называемую оргонную энергию, связанную с чувствами, эмоциональными переживаниями, сексуальностью и высвобождаемую при оргазме. Существование этой энергии не было признано научным сообществом, и Райха посадили в тюрьму за использование оргонной энергии в лечении пациентов. О судьбе этого экстравагантного мыслителя повествуют включенные в фильм документальные кадры. Некой иллюстрацией к идеям Вильгельма Райха об обществе освобождённой любви и освобождённого труда служит игровая составляющая фильма. Это история роковой любви югославской девушки Милены к морально стойкому советскому фигуристу Владимиру Ильичу, где Милена олицетворяет начало, рвущееся к свободе и сексуальной раскрепощённости, а Владимир Ильич — подавляющую антисексуальную силу, противостоящую всему живому и жаждущему любви. Владимир Ильич убеждён в том, что его чувства должны быть всецело сосредоточены только на служении родине, а не на любовных переживаниях и сексе, и поэтому он убивает искушающую его Милену, отрезав ей голову.

В ролях

Художественные особенности 
Для фильма «В. Р. Мистерии организма», а также для всего творчества Душана Макавеева характерна поэтика коллажа, подчёркнутый эротизм, сарказм и склонность к риторике.

Дополнительные факты 
«В. Р. Мистерия организма» был последним фильмом, снятым Макавеевым на родине. Его выход совпал с началом идеологической борьбы с «чёрной волной анархо-либерализма» в югославском кинематографе. Макавеев был вынужден эмигрировать во Францию, скрываясь от судебного преследования по обвинению в оскорблении власти, национальных святынь и моральных устоев. По поводу этого фильма советский киновед Ростислав Юренев писал:

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.dvdcult.ru/index.php?vm=8.view.18.1525
 http://www.mipco.com/win/GEr142.html

Фильмы-драмы Югославии
Фильмы-драмы ФРГ
Кинокомедии ФРГ
Кинокомедии 1971 года
Фильмы Югославии в жанре фэнтези
Фильмы Душана Макавеева
Фильмы Германии в жанре фэнтези
Кинокомедии Югославии
Фильмы на сербском языке
Фильмы на английском языке